Муамба:

 Муамба — блюдо ангольской кухни из курятины.
  (род. 1987) — канадский футболист.
 Муамба, Клеман (1943—2021) — премьер-министр Республики Конго (2016—2021).
 Муамба, Фабрис (род. 1988) — футболист.